Музей Аксакова — ряд музеев, посвящённые русскому писателю-славянофилу Сергею Тимофеевичу Аксакову и членам его семьи.

Музеи 

 Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова — музей в городе Уфа, Башкирия.
 Музей семьи Аксаковых — музей-усадьба в селе Надеждино, Белебеевский район, Башкирия.
 Музей-заповедник С. Т. Аксакова — музей-усадьба в деревне Аксаково, Оренбургская область.
 Абрамцево (музей-заповедник) — музей-усадьба в Московской области, одним из владельцев которой был С. Т. Аксаков.
 Дом-музей Аксаковых — музей в Москве, существовавший с 1984 по 2004 год.